933-я пехотная бригада «На́халь» () — израильская пехотная бригада, сформированная в 1982 году. Является регулярным подразделением сухопутных войск Армии обороны Израиля. 

Находится в составе 162-й бронетанковой дивизии «Ха-Плада» Южного военного округа.

История 
Название Нахаль является сокращением от слов Ноар Халуци Лохем, что переводится как «Сражающаяся Пионерская Молодёжь». Идея создания боевых частей, солдаты которых соединяют боевую службу с крестьянским трудом, принадлежит Давиду Бен-Гуриону. В его концепции охрана границ молодого еврейского государства должна была быть в руках населения еврейских деревень пограничья — солдат-крестьян. Эта идея завоевала популярность среди патриотически настроенной израильской молодёжи.

Первые такие подразделения возникли в 1948 году в рамках молодёжной организации ГАДНА, которая готовила молодёжь к армейской службе. Члены групп Нахаль, называемые «гаръин» (ядро), проходили сельскохозяйственное обучение и боевую подготовку, а затем их отправляли создавать военизированные сельские населённые пункты в стратегически важных для Израиля районах. Всего было создано 108 таких поселений. После Шестидневной войны Нахаль создавались важные поселения в долине реки Иордан и в районе Арава.

С течением времени военный аспект деятельности Нахаль был усилен, а в ходе Первой ливанской войны в 1982 году на основе подразделений Нахаль была сформирована пехотная бригада. Комплектуется исключительно добровольцами.

В 1997 году бригаду подчинили командованию Центрального военного округа, а подразделения, занимающиеся созданием сельскохозяйственных поселений остались в ведении старшего офицера Генерального штаба по делам молодёжи и образования.

Символика 
 
Солдаты бригады Нахаль носят салатовые береты и красные ботинки. Бригада имеет собственное знамя бело-зелёного цвета и герб с изображением меча и серпа.

Состав 

В состав бригады входят:
 50-й пехотный батальон «Базе́лет» ();
 931-й пехотный батальон «Ша́хам» ();
 932-й пехотный батальон «Грани́т» ();
 934-й разведывательный батальон ( гадса́р) «Топа́з» (), включающий разведывательную роту ( пальса́р) («Сайе́рет На́халь»), противотанковую роту ( пальна́т), военно-инженерную роту ( пальха́hан) и снайперскую роту ( пальта́ц);
 Тренировочная база бригады ( бах На́халь);
 Рота связи бригадного подчинения ( пальхи́к).

Командиры бригады

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница бригады 
 Информация о бригаде на сайте Армии обороны Израиля
 Союз меча и серпа

 
Лауреаты Государственной премии Израиля